Лос Палмитос има више значења:

 Лос Палмитос (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Палмитос (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику